Lima kan som auktorsförkortning betyda:

 Flávio C. T. Lima
 Haroldo Cavalcante de Lima
 José Américo de Lima
 José F. S. Lima
 Marli Pires Morim de Lima

Robotskapade auktorsförkortningar